Hattrick henviser til flere artikler:
 Hattrick (computerspil) – et internetbaseret computerspil.
 Hattrick (sport) – et begreb fra sportens verden, der betyder tre scorede mål af samme spiller i en kamp.